Rosička est un toponyme qui peut désigner :

Rosička, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Rosička, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Hadravova Rosička, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie